PHL steht für:
 Philippinen (ISO-3166-Code)
 Philadelphia International Airport (IATA-Code)
 Polska Hokej Liga, oberste polnische Eishockeyliga
 Pacific Hockey League, ehemalige nordamerikanische Eishockeyliga
 Prairie Hockey League, ehemalige nordamerikanische Eishockeyliga
 Premier Hockey League, indische Feldhockey-Liga
 Professionelle Hockey-Liga, höchste ukrainische Eishockeyliga

phl steht für:
 Palula (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung